Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 1 по 7 августа 2021 года. 288 спортсменов разыграли восемнадцать комплектов медалей: по 6 у мужчин и женщин в вольной борьбе и ещё 6 в мужской греко-римской борьбе.

Медали

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Общий зачёт

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Борьба  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020